Маслина (рослина) - рід рослин родини маслинових
  Маслина європейська - невелике вічнозелене дерево родини маслинових
 Маслина (плід) - плід маслини європейської, поширений харчовий продукт та сировина для вироблення маслинової олії